Garsella ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Garsella (Gemeinde Sonntag), Rotte im Großwalsertal bei Sonntag, Vorarlberg
 Alpe Garsella, Vorsäß und Schaubergwerk im Montafon bei Worms (Gemeinde Bartholomäberg)

Siehe auch:
 Garsälli, Alp in der Gemeinde Triesenberg, Liechtenstein
 Plankner Garselli, Alp in der Gemeinde Planken, Liechtenstein
 Garsellaalpe, auch Frastanzer Garselli, an das Plankner Garselli angrenzende Alpe in der Gemeinde Frastanz, Vorarlberg, Österreich
 Garsellikopf, Berg auf der Grenze zwischen Liechtenstein und Österreich